Grebčine (Košute)
Grebčine (Vrpolje)